Een verkeersweg:
 N630 (België)
 N630a (België)
 N630b (België)
 N630c (België)
 N630d (België)
 N630 (Frankrijk)
 N630 (Nederland), zie Provinciale weg 630
 N-630 (Spanje)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing